Монтио́н (,  и ) — фамилия французского происхождения, а также топоним. Известные носители:
 Монтион, Антуан Оже де (1733—1820) — французский экономист; филантроп, основатель премии, носящей его имя.
 Монтионовская премия
 Байи де Монтион, Франсуа Жедеон (1776—1850) — французский дивизионный генерал.

  — коммуна департамента Савойя
  — коммуна департамента Сена и Марна